Phi Lupi pode se referir a:
Phi1 Lupi
Phi2 Lupi